prodotto ottenuto dalla laminazione
 Vetro laminato – vetro stratificato o vetro composito
 Laminato plastico – materiale ottenuto mediante processi di laminazione
 Fiber Metal Laminates – materiali ibridi